Příjmení Zíma (Zímová) nosí více různých osobností:

 Antonín Josef Zíma (1763–1832) – český spisovatel, buditel a knihtiskař
 David Zíma (* 1988) – český lední hokejista, syn Zdeňka ml.
 Emanuel Zíma (1881–1963) – český domovník a údržbář, byl mu udělen titul Spravedlivý mezi národy
 Jiří Zíma (1930–2014) – český lední hokejista, bratr Zdeňka st.
 Josef Zíma (* 1932) – herec, zpěvák a moderátor
 Rudolf Zíma (1917–?) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Zdeněk Zíma (1935) – český lední hokejista, bratr Jiřího, otec Zdeňka ml.
 Zdeněk Zíma (1960) – český lední hokejista, syn Zdeňka st., otec Davida

Související články 
 zima
 Zima (rozcestník)

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení